Olaszország
Fino, folyó Olaszországban
Fino del Monte, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Fino Mornasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében

Más
Fino Kaposvár SE, kaposvári röplabdaklub